Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1975 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1975. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał 
 Hillerød - 28 września 1975

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

1975
1975 w sporcie żużlowym
1975 w Danii